2 miejscowości w Polsce: 
 Żmijowiska – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków 
 Żmijowiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Wielkie Oczy
 przystanek kolejowy Żmijowiska